Ионизи́рующее излуче́ние (неточный синоним с более широким значением — радиация) — потоки фотонов и других элементарных частиц или атомных ядер, способные ионизировать вещество.

К  ионизирующему излучению не относятся видимый свет и ультрафиолетовое излучение, которые в отдельных случаях могут ионизировать вещество. Инфракрасное излучение и излучение радиодиапазонов не являются ионизирующими, поскольку их энергии недостаточно для ионизации атомов и молекул в основном состоянии.

История 
Краски с использованием урановых и других радиоактивных материалов применялись еще задолго до начала нашей эры, но испускаемое ими ионизирующее излучение было так незначительно, что его не могли заметить.

Первым обнаруженным видом ионизирующего излучения стали катодные лучи (потоки электронов, ускоряемых в вакуумной трубке высоким напряжением), открытые в 1860-х годах. Затем были открыты рентгеновские лучи (Вильгельм Рентген, 1895). В 1896 году Анри Беккерель обнаружил ещё один вид ионизирующего излучения — невидимые лучи, испускаемые ураном, проходящие сквозь плотное непрозрачное вещество и засвечивающие фотоэмульсию (в современной терминологии — гамма-излучение). В результате дальнейшего исследования явления радиоактивности было обнаружено (Эрнест Резерфорд, 1899), что в результате радиоактивного распада испускаются альфа-, бета- и гамма-лучи, отличающиеся по ряду свойств, в частности, по электрическому заряду. Впоследствии были обнаружены и другие виды ионизирующей радиации, возникающие при радиоактивном распаде ядер: позитроны, конверсионные и оже-электроны, нейтроны, протоны, осколки деления, кластеры (лёгкие ядра, испускаемые при кластерном распаде). В 1911—1912 годах были открыты космические лучи.

Природа ионизирующего излучения 

Наиболее значимы следующие типы ионизирующего излучения:
 Коротковолновое электромагнитное излучение (поток фотонов высоких энергий):
 рентгеновское излучение;
 гамма-излучение.
 Потоки частиц:
 бета-частиц (электронов и позитронов);
 нейтронов;
 протонов, мюонов и других элементарных частиц;
 ионов, в том числе альфа-частиц, осколков деления (возникающих при делении ядер), кластеров (лёгких ядер, испускаемых при кластерном распаде).

Источники ионизирующего излучения 
Природные источники ионизирующего излучения:
 Спонтанный радиоактивный распад радионуклидов.
 Термоядерные реакции, например, на Солнце.
 Индуцированные ядерные реакции в результате попадания в ядро высокоэнергетичных элементарных частиц или слияния ядер.
 Космические лучи.

Искусственные источники ионизирующего излучения:
 Искусственные радионуклиды.
 Ядерные реакторы.
 Ускорители элементарных частиц (генерируют потоки заряженных частиц, а также тормозное фотонное излучение).
 Рентгеновский аппарат как разновидность ускорителей, генерирует тормозное рентгеновское излучение.

Наведённая радиоактивность 
Многие стабильные атомы в результате облучения и соответствующей индуцированной ядерной реакции превращаются в нестабильные изотопы. В результате такого облучения стабильное вещество становится радиоактивным, причём тип вторичного ионизирующего излучения будет отличаться от первоначального облучения. Наиболее ярко такой эффект проявляется после нейтронного облучения. Типичным примером является кобальт, который в природе находится только в виде одного стабильного изотопа — кобальта-59. Его сечение захвата тепловых нейтронов высокое, и он легко становится радиоактивным кобальтом-60, имеющим период полураспада около 5 лет. Природное железо содержит изотоп железо-54, который, захватывая нейтрон, становится относительно долгоживущим (период полураспада — чуть больше 2,5 лет) железом-55, излучающим характеристическое рентгеновское излучение и оже-электроны в процессе электронного захвата.

В то же время облучение вещества рентгеновскими лучами и низкоэнергетичными (ниже нескольких МэВ) гамма-квантами и бета-частицами не приводит к наведённой радиоактивности, поскольку их энергии недостаточно для ядерных реакций, превращающих стабильные ядра в радиоактивные.

Цепочка ядерных превращений 
В процессе ядерного распада или синтеза возникают новые нуклиды, которые также могут быть нестабильны. В результате возникает цепочка ядерных превращений. Каждое превращение имеет свою вероятность и свой набор ионизирующих излучений. В результате интенсивность и характер излучений радиоактивного источника может значительно меняться со временем.

Измерение ионизирующих излучений

Методы измерения 

Исторически первыми датчиками ионизирующего излучения были химические светочувствительные материалы, используемые в фотографии. Ионизирующие излучения засвечивали фотопластинку, помещённую в светонепроницаемый конверт. Однако от них быстро отказались из-за длительности и затратности процесса, сложности проявки и низкой информативности.

В качестве датчиков ионизирующего излучения в быту и промышленности наибольшее распространение получили дозиметры на базе счётчиков Гейгера. Счётчик Гейгера — газоразрядный прибор, в котором ионизация газа излучением превращается в электрический ток между электродами. Как правило, такие приборы корректно регистрируют только гамма-излучение. Некоторые приборы снабжаются специальным фильтром, преобразующим бета-излучение в гамма-кванты за счёт тормозного излучения. Счётчики Гейгера плохо селектируют излучения по энергии, для этого используют другую разновидность газоразрядного счётчика, т. н. пропорциональный счётчик.

Существуют полупроводниковые датчики ионизирующего излучения. Принцип их действия аналогичен газоразрядным приборам с тем отличием, что ионизируется объём полупроводника между двумя электродами. В простейшем случае это обратносмещенный полупроводниковый диод. Для максимальной чувствительности такие детекторы имеют значительные размеры.

Широкое применение в науке получили сцинтилляторы. Эти приборы преобразуют энергию излучения в видимый свет за счёт поглощения излучения в специальном веществе. Вспышка света регистрируется фотоэлектронным умножителем. Сцинтилляторы хорошо разделяют излучение по энергиям.

Для исследования потоков элементарных частиц применяют множество других методов, позволяющих полнее исследовать их свойства, например, пузырьковая камера, камера Вильсона.

Единицы измерения 
Эффективность взаимодействия ионизирующего излучения с веществом зависит от типа излучения, энергии частиц и сечения взаимодействия облучаемого вещества. Важные показатели взаимодействия ионизирующего излучения с веществом:
 линейная передача энергии (ЛПЭ), показывающая, какую энергию излучение передаёт среде на единице длины пробега при единичной плотности вещества.
 поглощённая доза излучения, показывающая, какая энергия излучения поглощается в единице массы вещества.

В Международной системе единиц (СИ) единицей поглощённой дозы является грэй (русское обозначение: Гр, международное: Gy), численно равный поглощённой энергии в  на  массы вещества. Иногда встречается устаревшая внесистемная единица рад (русское обозначение: рад; международное: rad): доза, соответствующая поглощённой энергии  на  вещества. . Не следует путать поглощённую дозу с эквивалентной дозой .

Также широко применяется устаревшее понятие экспозиционная доза излучения — величина, показывающая, какой заряд создаёт фотонное (гамма- или рентгеновское) излучение в единице объёма воздуха. Для этого обычно используют внесистемную единицу экспозиционной дозы рентген (русское обозначение: Р; международное: R): доза фотонного излучения, образующего ионы с зарядом в   в  воздуха. В системе СИ используется единица  (русское обозначение: Кл/кг; международное: C/kg):  .

Активность радиоактивного источника ионизирующего излучения определяется как среднее количество распадов ядер в единицу времени. Соответствующая единица в системе СИ беккерель (русское обозначение: Бк; международное: Bq) обозначает количество распадов в секунду. Применяется также внесистемная единица кюри (русское обозначение: Ки; международное: Ci). . Первоначальное определение этой единицы соответствовало активности  радия-226.

Корпускулярное ионизирующее излучение также характеризуется кинетической энергией частиц. Для измерения этого параметра наиболее распространена внесистемная единица электронвольт (русское обозначение: эВ, международное: eV). Как правило радиоактивный источник генерирует частицы с определённым спектром энергий. Датчики излучений также имеют неравномерную чувствительность по энергии частиц.

Свойства ионизирующих излучений 

По механизму взаимодействия с веществом выделяют непосредственно потоки заряженных частиц и косвенно ионизирующее излучение (потоки нейтральных элементарных частиц — фотонов и нейтронов). По механизму образования — первичное (рождённое в источнике) и вторичное (образованное в результате взаимодействия излучения другого типа с веществом) ионизирующее излучение.

Энергия частиц ионизирующего излучения лежит в диапазоне от нескольких сотен электронвольт (рентгеновское излучение, бета-излучение некоторых радионуклидов) до 1015—1020 и выше электронвольт (протоны космического излучения, для которых не обнаружено верхнего предела по энергии).

Длина пробега и проникающая способность сильно различаются — от микрометров в конденсированной среде (альфа-излучение радионуклидов, осколки деления) до многих километров (высокоэнергетические мюоны космических лучей).

Воздействие на конструкционные материалы 
Длительное воздействие корпускулярных излучений или фотонных излучений сверхвысоких энергий может существенно изменять свойства конструкционных материалов. Изучением этих изменений занимается инженерная дисциплина радиационное материаловедение. Раздел физики, занимающийся исследованием поведения твёрдых тел под облучением, получил название радиационная физика твёрдого тела. Наиболее значимыми типами радиационных повреждений является:
 разрушение кристаллической решётки вследствие выбивания атомов из узлов;
 ионизация диэлектриков;
 изменение химического состава веществ вследствие ядерных реакций.

Учёт радиационных повреждений инженерных конструкций наиболее актуален для ядерных реакторов и полупроводниковой электроники, рассчитанной на работу в условиях радиации.

Воздействие на полупроводники 
Современные полупроводниковые технологии чувствительны к ионизирующей радиации. Тем не менее они широко применяются в военной и космической технике, в ядерной индустрии. При этом используется ряд технологических, схемотехнических и программных решений, уменьшающих последствия радиационного воздействия.

Основные типы радиационных повреждений, приводящих к разовым или необратимым отказам полупроводниковых приборов:
 Накопление электрического заряда в диэлектриках вследствие ионизации. Приводит к смещению порога открывания полевых транзисторов и долговременному отказу. Уменьшение топологических норм увеличивает стойкость к такого типа повреждениям.
 Стекание заряда в EEPROM и Flash памяти вследствие ионизации диэлектрика «кармана». Приводит к потере данных. Борются резервированием, избыточным кодированием и использованием других видов памяти.
 Фотоэффект на p-n-переходах (аналогично солнечным батареям). Увеличивает паразитные утечки и ложные сигналы. Для борьбы с этим явлением используются специальные технологии, например изоляция компонентов диэлектриком.
 Космические тяжёлые заряженные частицы (ТЗЧ) высоких энергий или мощные излучения иной природы, ионизируя атомы, рождают в полупроводнике лавину электронов. Это может приводить к изменению состояния цифровых схем и мощным помехам в аналоговых схемах. В худшем случае к пробою изоляторов или тиристорному защёлкиванию приборов с изоляцией p-n-переходом. С последним борются изоляцией диэлектриком; изоляцией двумя p-n-переходами (triple-well процесс); контролем тока потребления узлов с перезапуском по аварийному росту потребления.
 Разрушение кристаллической структуры полупроводника вследствие смещения атомов со своих мест под ударами высокоэнергетических частиц.
 Изменение химического состава полупроводников вследствие ядерных реакций, индуцированных излучением.

Химическое действие ионизирующего излучения 
Ионизирующее излучение может вызывать химические превращения вещества. Такие превращения изучает радиационная химия. Под действием ионизирующего излучения могут происходить такие превращения как например:

 Разложение на простые вещества газов — углекислого газа, сернистого газа, сероводорода, хлороводорода, аммиака.
 Разложение воды на кислород и водород с образованием некоторого количества перекиси водорода.
 Радиационное разложение молекул кислорода и появление атомарного кислорода приводит к озонированию воздуха, из-за чего металлы на воздухе окисляются быстрее.
 Превращение аллотропных модификаций в более устойчивые: белого фосфора в красный, белого олова в серое, алмаза в графит.
 Полимеризация соединений, содержащих двойные и тройные связи.

Биологическое действие ионизирующих излучений 

Разные типы ионизирующего излучения обладают разным разрушительным эффектом и разным способом воздействия на биологические ткани. Соответственно, одной и той же поглощённой дозе соответствует разная биологическая эффективность излучения. Поэтому для описания воздействия излучения на живые организмы вводят понятие относительной биологической эффективности излучения. Для заряженных частиц биологическая эффективность прямо связана с линейной передачей энергии данного типа частиц (средняя потеря энергии частицей на единицу длины пробега частицы в ткани).

Единицы измерения 
Для учёта биологического эффекта поглощённой дозы была введена эквивалентная доза ионизирующего излучения, численно равная произведению поглощённой дозы на взвешивающий коэффициент излучения. Для рентгеновского, гамма- и бета-излучений коэффициент принят за 1. Для альфа-излучения и осколков ядер коэффициент 20. Нейтроны — 5…20 в зависимости от энергии. В системе СИ эффективная и эквивалентная доза измеряется в зивертах (русское обозначение: Зв; международное: Sv).

Ранее широко применялась единица измерения эквивалентной дозы бэр (от биологический эквивалент рентгена для гамма-излучения; русское обозначение: бэр; международное: rem). Первоначально единица определялась как доза ионизирующего излучения, производящего такое же биологическое действие, как и доза рентгеновского или гамма-излучения, равная . После принятия системы СИ под бэром стали понимать единицу, равную . .

Помимо биологической эффективности, необходимо учитывать проникающую способность излучений. Например, тяжёлые ядра атомов и альфа-частицы имеют крайне малую длину пробега в сколько-нибудь плотном веществе, поэтому радиоактивные альфа-источники опасны не при внешнем облучении, а лишь при попадании внутрь организма. Наоборот, гамма-излучение обладает значительной проникающей способностью.

Некоторые радиоактивные изотопы способны встраиваться в процесс обмена веществ живого организма, замещая стабильные элементы. Это приводит к удержанию и накоплению радиоактивного вещества непосредственно в живых тканях, что существенно увеличивает опасность контакта. Например, широко известны йод-131, изотопы стронция, плутония и т. п. Для характеристики этого явления используется понятие период полувыведения изотопа из организма.

Механизмы биологического воздействия 

Прямое действие ионизирующих излучений — это прямое попадание ионизирующих частиц в биологические молекулярные структуры клеток и в жидкие (водные) среды организма.

Непрямое или косвенное действие — действие свободных радикалов, возникающих в результате ионизации, создаваемой излучением в жидких средах организма и клеток. Свободные радикалы вызывают нарушения целостности цепочек макромолекул (белков и нуклеиновых кислот), что может привести как к массовой гибели клеток, так и канцерогенезу и мутагенезу. Наиболее подвержены воздействию ионизирующего излучения активно делящиеся (эпителиальные, стволовые, также эмбриональные) клетки.

После действия излучения на организм в зависимости от дозы могут возникнуть детерминированные и стохастические радиобиологические эффекты. Например, порог появления симптомов острой лучевой болезни у человека составляет 1—2 Зв на всё тело.

В отличие от детерминированных, стохастические эффекты не имеют чёткого дозового порога проявления. С увеличением дозы облучения возрастает лишь частота проявления этих эффектов. Проявиться они могут как спустя много лет после облучения (злокачественные новообразования), так и в последующих поколениях (мутации).

Основным источником информации о стохастических эффектах воздействия ионизирующего излучения являются данные наблюдений за здоровьем людей, переживших атомные бомбардировки или радиационные аварии. Специалисты наблюдали , переживших атомные бомбардировки. Средняя доза их облучения составила . При этом прирост онкологических заболеваний за последующие годы составил 9 %. При дозах менее  различий между ожидаемой и наблюдаемой в реальности заболеваемостью никто в мире не установил.

Попадание излучения в клетки организма носит случайный, вероятностный характер. Критически повреждаются только те клетки, в которые попало ионизирующее излучение. При этом обычно, если клетка повреждена, то запускается механизм репарации ДНК. Если же в ДНК оказывается слишком много повреждений, которые невозможно нормально починить, то запускаются различные механизмы клеточной гибели (апоптоз, аутофагия и т.п.). Но иногда этот механизм не срабатывает, и такая клетка с поврежденной ДНК начинает делиться. В случае неконтролируемого роста таких тканей начинается развитие лейкозов и раковых опухолей. До сих пор окончательно не решен вопрос о том, существует ли безопасная доза для стохастических эффектов воздействия ионизирующего излучения. Согласно официально принятой линейной беспороговой концепции, такой абсолютно безопасной дозы нет. Тем не менее, в научной литературе приводятся доказательства того, что облучение в малых дозах снижает частоту развития злокачественных новообразований и стимулирует иммунную систему. Наименее чувствительны к радиации более простые организмы — прежде всего, одноклеточные организмы, включая бактерии. Например, тихоходки, выдерживают дозу радиации, которая более чем в тысячу раз превышает смертельную для человека. У них имеется специальный белок Dsup, который садится на молекулу ДНК и защищает ее от разнообразных повреждений.

Основные источники и дозы облучения, которые человек получает за год  
Радиационный фон происходит от множества источников, как естественных, так и искусственных. К ним относятся как космическое излучение, так и радиоактивность окружающей среды от естественных радиоактивных материалов (таких как радон и радий), а также искусственное медицинское рентгеновское излучение, глобальные выпадения в результате испытаний ядерного оружия и радиационных аварий.

Естественный радиационный фон в разных местах значительно различается. Во Франции, например, годовая доза естественного облучения составляет 5 мЗв, в Швеции — 6,3 мЗв, а на пляжах Гуарапари в Бразилии, годовой уровень радиации составляет 175 мЗв из-за высокого содержания тория в песке. Поскольку в кирпиче и бетоне в небольших дозах присутствуют радиоактивные элементы, средняя доза для человека возрастает ещё на 1,5 мЗв в год. Из-за выбросов тепловых электростанций, работающих на угле и при полётах на самолете человек получает до 4 мЗв в год. При медицинских диагностических процедурах (рентгеновских снимках и т.п.) человек получает ещё примерно 1,4 мЗв в год. Итого полученная человеком годовая доза может достигать 10 мЗв, но в среднем не превышает 5 мЗв. Радиоактивный фон не оказывает никакого заметного биологического эффекта на человека, если он не превышает 3 миллизиверт в год. Дозы до 10 миллизиверт считаются совершенно безопасными. Изменения появляются при облучении дозами порядка 10–100 миллизиверт, а проявления системных повреждений организма начинаются от 500 миллизиверт.

Гигиеническое нормирование ионизирующих излучений 

Нормирование осуществляется по санитарным правилам и нормативам СанПин 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)».
Устанавливаются дозовые пределы эффективной дозы для следующих категорий лиц:
 персонал — лица, работающие с техногенными источниками излучения (группа А) или находящиеся по условиям работы в сфере их воздействия (группа Б);
 все население, включая лиц из персонала, вне сферы и условий в их производственной деятельности.

Основные пределы доз и допустимые уровни облучения персонала группы Б равны четверти значений для персонала группы А.

Эффективная доза для персонала не должна превышать за период трудовой деятельности () , а для обычного населения за всю жизнь — . Планируемое повышенное облучение допускается только для мужчин старше  при их добровольном письменном согласии после информирования о возможных дозах облучения и риске для здоровья.

Применение ионизирующих излучений 
Ионизирующие излучения применяются в различных отраслях:

В технике 
 Интроскопия (в том числе для досмотра багажа и людей в аэропортах).
 Стерилизация медицинских инструментов, расходных материалов и продуктов питания.
 «Вечные» люминесцентные источники света широко использовались в середине XX века в циферблатах приборов, подсветке специального оборудования, ёлочных игрушках, рыболовецких поплавках и тому подобном.
 Датчики пожара (задымления).
 Радиоизотопные сигнализаторы обледенения
 Агрегаты (высоковольтные блоки) системы запуска авиадвигателей
 Датчики и счётчики предметов на принципе перекрытия предметом узкого гамма- или рентгеновского луча.
 Некоторые виды изотопных генераторов электроэнергии. См. .
 Ионизация воздуха (например, для борьбы с пылью в прецизионной оптике или облегчения пробоя в автомобильных свечах зажигания).
 Нейтронно-трансмутационное легирование полупроводников.

В медицине 

 Для получения картины внутренних органов и скелета используются рентгенография, рентгеноскопия, компьютерная томография.
 Для лечения опухолей и других патологических очагов используют лучевую терапию: облучение гамма-квантами, рентгеном, электронами, тяжёлыми ядерными частицами, такими как протоны, тяжёлые ионы, отрицательные π-мезоны и нейтроны разных энергий.
 Введение в организм радиофармацевтических препаратов, как с лечебными, так и с диагностическими целями.

В аналитической химии 
 Радиоактивационный анализ путём бомбардировки нейтронами и анализа характера и спектра наведённой радиоактивности.
 Анализ веществ с использованием спектров поглощения, испускания или рассеяния гамма- и рентгеновских лучей. См. рентгеноспектральный анализ, рентгенофлуоресцентный анализ.
 Анализ веществ с использованием обратного рассеяния бета-частиц.

В нанотехнологиях 
 Ионно-трековая технология

Знак радиационной опасности 

Международный условный знак радиационной опасности («трилистник», «вентилятор») имеет форму трёх секторов шириной 60°, расставленных на 120° друг относительно друга, с небольшим кругом в центре. Выполняется чёрным цветом на жёлтом фоне.

В таблице символов Юникод есть символ знака радиационной опасности — ☢ (U+0x2622).

В 2007 году был принят новый знак радиационной опасности, в котором «трилистник» дополнен знаками «смертельно» («череп с костями») и «уходи!» (силуэт бегущего человека и указывающая стрелка). Новый знак призван стать более понятным для тех, кто не знаком со значением традиционного «трилистника».

Некоторые учёные пытаются разработать систему долгосрочных предупреждений о ядерных отходах, которая была бы понятна людям и через тысячи лет.

Фон ионизирующего излучения 

Фон ионизирующего излучения (или радиационный фон) — суммарное излучение от природных и техногенных источников.

В России радиационный мониторинг окружающей среды осуществляют федеральная служба Росгидромет и государственная корпорация Росатом. На международном уровне сбором информации и оценкой влияния радиоактивного излучения на человека и окружающую среду занимается Научный комитет по действию атомной радиации (НКДАР) при Организации объединённых наций.

Основными составляющими естественного (природного) радиационного фона являются космические лучи и излучение от радионуклидов земного происхождения, повсеместно содержащихся в земной коре.

Согласно данным НКДАР среднемировая мощность эффективной дозы от действия космических лучей (включая вторичное нейтронное излучение) на поверхности земли вне укрытий составляет . С увеличением высоты над уровнем моря это значение существенно меняется и в зоне полётов гражданской авиации () может составлять . Исходя из этого эффективная доза от действия космических лучей при трансатлантическом перелёте из Европы в Северную Америку достигает . Кроме того мощность дозы рассматриваемого излучения зависит от геомагнитной широты и состояния 11-летнего цикла солнечной активности. Вклад каждого из двух факторов в мощность дозы излучения составляет около 10 % .

Второй существенной составляющей естественного радиационного фона является γ-излучение от радионуклидов земного происхождения таких как 40K и продуктов распада урана-238 и тория-232 (226Th, 228Ac, 214Pb, 214Bi). Средняя мощность эффективной дозы от внешнего облучения этими радионуклидами в зависимости от региона находится в диапазоне от 0,030 до . Как исключения, в мире имеются регионы с повышенным естественным радиационным фоном, обусловленным наличием монацитового песка с большим содержанием тория (города Гуарапари в Бразилии, Янцзян в Китае, штаты Керала и Тамилнад в Индии, дельта Нила в Египте), вулканическими почвами (штат Минас-Жерайс в Бразилии, остров Ниуэ в Тихом океане) или наличием радия-226 в пресной воде (город Рамсар в Иране).

По данным Росгидромета на территории Российской Федерации мощность экспозиционной дозы γ-излучения (МЭД) находится в основном в пределах колебаний естественного радиационного фона ().

Превышение значений МЭД зафиксировано на загрязнённых после аварии на ЧАЭС территориях в Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областях России в диапазоне . Примерно такие же значения в Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях Украины, а также в Гомельской, Брестской и Минской областях Белоруссии. В 100-км зонах радиохимических предприятий и АЭС наблюдаются кратковременные повышения МЭД до , однако среднегодовые значения находятся в пределах колебания фона — .

Средняя годовая эффективная доза, получаемая человеком и обусловленная природными факторами, составляет , в эту цифру кроме внешнего облучения от источников рассмотренных выше, входит внутренне облучение от радионуклидов попадающих в организм человека с воздухом, пищей и водой (суммарно ). В последнее время техногенное облучение в развитых странах приближается к вкладу от естественных источников. При этом доза от медицинских исследований и терапии с использованием источников ионизирующего излучения составляет 95 % всего антропогенного радиационного воздействия на человека.

См. также 
 Острая лучевая болезнь
 Хроническая лучевая болезнь

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература 
 РМГ 78-2005. Излучения ионизирующие и их измерения. Термины и понятия. М.: Стандартинформ, 2006.

Ссылки 

 Обзор состояния и загрязнения окружающей среды в Российской Федерации //Росгидромет
 Радиационная обстановка на территории Российской Федерации
 Радиационный фон Санкт-Петербурга в разрезе районов города с 2014 года по данным ГГУП Минерал
 Радиационная обстановка на предприятиях Росатома
 Публикации Научного комитета ООН по действию атомной радиации (НКДАР)

Излучение
Радиоактивность
Радиобиология
Мутагены